Wollgarten ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Wollgarten (1890–1950), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Karl Albert Wollgarten (1897–1937), deutscher Bischof in Costa Rica